Buia se poate referi la:

Toponime 
 Buia, Sibiu (mai demult: Bulia; maghiară: Bólya, Alsóbólya, Felsőbólya, Nagybólya; germană: Bell, Boll, Boel), sat în comuna Șeica Mare, județul Sibiu

Nume de familie 
 Aurica Buia (n. 1970), atletă română
 Darius Buia (n. 1994), jucător român de fotbal
 Romulus Buia (* 1970, Baia Mare), jucător român de fotbal

Altele 
  (BUIA)

Vezi și 
 Bolyai

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania